Czin – stan w Mjanmie
 Czin – góry w Mjanmie
 Czinowie – grupa etniczna
 języki czin